Sokol (ruski: Со́кол) je grad u Vologodskoj oblasti u Rusiji. Nalazi se na obali rijeke Suhon, 35 km sjeverno od Vologde.

Broj stanovnika: 43.600 (2001.)

Osnovan je 1615., a gradski status je stekao 1932. godine.

Vremenska zona: Moskovsko vrijeme

Gradovi u Rusiji
Vologodska oblast